Władysław Mikołaj Markowski (1801–1861) – kapitan Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Władysław Markowski (1920– ?) – porucznik Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Władysław Markowski (1927–2010) – koszykarz i trener koszykówki
 Władysław Markowski (1943–2014) – koszykarz i trener koszykówki

Przypisy